Golf & Country Club Liemeer is een Nederlandse golfclub in Nieuwveen in de provincie Zuid-Holland.

De club is in 2006 opgericht en beschikt over 27 holes, die ontworpen zijn door golfbaanarchitect Alan Rijks. Zowel de 18-holesbaan (Championship Course, par 72) als de 9-holesbaan (De Bovenlanden, par 62) zijn in 2007 geopend. Tevens beschikt de golfclub over diverse oefenfaciliteiten: twee putting greens, een chipping green met oefenbunkers en een driving range.

Externe link
 Officiële website

Liemeer
Sport in Nieuwkoop
Bouwwerk in Nieuwkoop
Liemeer